Lech steht für:

 Lech, rechter Nebenfluss der Donau in Österreich und Deutschland
 Lech (Vorarlberg), Gemeinde im Bezirk Bludenz, Vorarlberg
 Lech-Stahlwerke
 Lech (Vorname), ein polnischer männlicher Vorname
 Lech Posen (KKS Lech Poznań), polnischer Fußballverein
 Lech (Bier), eine polnische Biermarke des Unternehmens Kompania Piwowarska
 alte Bezeichnung für Kupferstein

Personen:
 Lech (Herzog), einen legendären polnischen Stammvater und Herzog
 Georges Lech (* 1945), französischer Fußballspieler
 Jarosław Lech (* 1984), polnischer Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 John Lech († 1313), englischer Geistlicher
 Michael Lech (* 1989 oder 1990), US-amerikanischer Pokerspieler
 Nicolas Lech (* 2001), luxemburgischer Schauspieler, Komiker und Imitator

Schiffe:
 Lech (Schiff, 1930), zum U-Boot-Begleitschiff umgebautes deutsches Frachtschiff
 Lech (Schiff, 1939), deutsches Frachtschiff
 ORP Lech, polnisches Bergungsschiff der Piast-Klasse

Siehe auch:
 Lec’h
 Lechia
 Lechisch
 Lechland
 Lech, Čech und Rus
 Leech